Сиан:

Персоналии 
 Сиан Валлийский (VI век) — отшельник, святой Католической церкви.

Топоним 
 Сиан — село в Зейском районе Амурской области, Россия.
 Сиан — город в Древней Греции на острове Родос, см. Сианские чаши.

См. также 
 СИАН — Институт физики Земли имени Г. А. Гамбурцева РАН
 Сиан-Каан (исп. Sian Ka’an) — биосферный заповедник в Мексике.
 Монти-Сиан (порт. Monte Sião) — муниципалитет в Бразилии.